Pan pan peut désigner :
 Panpan, un personnage du dessin-animé Bambi ;
 Pan-pan, un appel d'urgence ;
 Pan Pan, artiste graffeur.